Мартин Грайциар (; ) — чешский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник пльзенской «Виктории». Проходил годовую стажировку в лондонском «Арсенале». В январе 2017 года в статусе свободного агента подписал контракт со «Слованом». 11 марта 2017 года дебютировал в чемпионате Чехии в поединке против воспитавшей его «Виктории», выйдя на замену после перерыва вместо Убонга Мозеса. Всего в дебютном сезоне провёл 6 встреч.

В июле 2017 года подписал контракт с итальянской «Фиорентиной» и был отдан обратно «Словану» в аренду на сезон. Является игроком юношеских и молодёжных сборных Чехии.

Достижения 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Слована» 
 
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Млада-Болеслав»